Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (secondo turno)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)

 Hicham Arazi (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (semifinali)
 Karim Alami (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1997